WBBR – rozgłośnia radiowa należąca do Bloomberg L.P., nadająca od 1922 roku
 WBBR – rozgłośnia radiowa należąca do Towarzystwa Strażnica, nadająca w latach 1924–1957